

Anno 
 633 o 633 a.C.

Codici 
 633 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Romito, in provincia della Spezia

Matematica 
633 – numero